Le Chesne (Ardenas)
 Le Chesne (Eure)

Veja Também 
 Chesnee

Desambiguações de topônimos